ПГТУ — аббревиатура, может означать:

 Парогазотурбинная установка или парогазовая турбинная установка.
 Пермский национальный исследовательский политехнический университет (бывший ПГТУ).
 Приазовский государственный технический университет (г. Мариуполь).
 Поволжский государственный технологический университет (бывший МарГТУ, г. Йошкар-Ола)
 Пятигорский государственный технологический университет (г. Пятигорск).

Примечания